Maraton w Düsseldorfie – maratoński bieg uliczny rozgrywany co roku na ulicach Düsseldorfu, w Niemczech. Pierwsza edycja maratonu w Düsseldorfie odbyła się 4 maja 2003 roku. Od początku w zawodach uczestniczyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Lista zwycięzców 
Lista zwycięzców maratonu w Düsseldorfie:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa maratonu

Düsseldorf
Sport w Düsseldorfie